Елхово може да се отнася за:
 Елхово - град в област Ямбол
 Елхово - село в община Николаево, област Стара Загора
 Елхово - село в община Стара Загора, област Стара Загора